Рончелло () — коммуна в Италии, в провинции Монца-э-Брианца области Ломбардия.

Население составляет 2354 человека, плотность населения составляет 785 чел./км². Занимает площадь 3 км². Почтовый индекс — 20040. Телефонный код — 039.

Города-побратимы 
  Новы-Дунинув, Польша

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта